Amadeo Bordiga – uomo politico italiano
Amalia Bordiga – scrittrice e giornalista italiana
Benedetto Bordiga – incisore e cartografo italiano
Gaudenzio Bordiga – incisore e cartografo italiano, fratello di Benedetto
Giovanni Bordiga – accademico e matematico italiano